Sant Julià del Llor (entitat de població), localitat al terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí, a la comarca catalana de la Selva
 Sant Julià del Llor (Torrefeta), església a la vila closa del Llor (Segarra)
 Sant Julià del Llor i Bonmatí, municipi a la comarca de la Selva
 Ermita de Sant Julià del Llor, ermita al cim d'un turó més al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí
 Molí de Sant Julià del Llor, obra de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva)
 Pont de Sant Julià del Llor, construcció al terme de Sant Julià del Llor i Bonmatí que creua l'antic llit del Ter